Solaro ima više značenja:
 Solaro (Đenova)
 Solaro (Milano)
 Solaro (Pavija)
 Solaro (Pjačenca)